

Алдарово — присілок, Альшеєвський район, Башкортостан
 Алдарово — присілок, Бураєвський район, Башкортостан